

Nouvelles 
 Le Manteau est une nouvelle fantastique de Nicolas Gogol (1843).
 Le Manteau est une nouvelle de  Dino Buzzati (1966).

Adaptations de la nouvelle de Gogol 
La nouvelle de Gogol a fait l'objet de nombreuses adaptations :

au cinéma
 1916 : Le Manteau, un film muet américain réalisé par Rae Berger
 1926 : Le Manteau, un film muet soviétique de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg
 1952 : Le Manteau (Il Cappotto), un film italien réalisé par Alberto Lattuada
 1954 : The Awakening, une adaptation pour la série télévisée Douglas Fairbanks, Jr., Presents avec Buster Keaton
 1955 : Le Manteau sur mesure, un film britannique réalisé par Jack Clayton basé sur la pièce du même nom de 1953 du metteur en scène Wolf Mankowitz. L'histoire est transposée dans l'East End de Londres et les protagonistes sont des pauvres Juifs qui travaillent dans le commerce des vêtements.
 1959 : Le Manteau, un film soviétique réalisé par Alexeï Batalov
 1996 : Le Manteau, un film de Robert Kramer
 1997 : Le Manteau, un film grec
 2001 : Le Manteau, un film canadien réalisé pour la télévision produite par la CBC
en cours de réalisation
 Le Manteau (Шинель / Shinel), un film d'animation russe de Iouri Norstein (depuis 1981)

sur scène
 1951 : Le Manteau, un mimodrame du mime Marcel Marceau avec Wolfgang Schleif
 1971 : Le Manteau (Шинель), opéra russe d'Alexandre Kholminov
 1996 : Go-gol, opéra de Michaël Levinas
 2011 : Le Manteau, une pièce de théâtre de Howard Colyer pour le Brockley Jack Studio Theatre